Xenochalara är ett släkte av svampar. Xenochalara ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenochalara